The House That Jack Built – cortometraggio del 1900 diretto da George Albert Smith
The House That Jack Built – cortometraggio del 1903 prodotto dalla S. Lubin
The House That Jack Built – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The House That Jack Built – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The House That Jack Built – cortometraggio del 1918 diretto da Al Christie
The House That Jack Built – cortometraggio di animazione diretto da Sid Marcus
The House That Jack Built – film del 2009 diretto da Bruce Reisman
La casa di Jack (The House That Jack Built) – film del 2018 diretto da Lars von Trier